Mistrzostwa Świata w Unihokeju Mężczyzn U19 2005 – 3. edycja międzynarodowego turnieju o tytuł mistrza świata organizowanego przez Międzynarodową Federację Unihokeja (IFF), który trwała od 26 listopada do 30 listopada 2005 roku w Kieśiu, na Łotwie. Brązowy medal przypadł reprezentacji Szwajcarii, która pokonała Łotwę. Złoty medal zdobyła reprezentacja Szwecji, srebrny Finlandia.

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Faza pucharowa

mecz o 7 miejsce

mecz o 5 miejsce

Półfinały

Brązowy medal

Final

Ranking końcowy

Tabela końcowa

Przypisy 

Mistrzostwa świata juniorów w unihokeju
2005 w unihokeju
2005 na Łotwie
Kieś
Unihokej na Łotwie